Яна Шнайдер (; род. , Карлштадт) — немецкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2021). Победительница чемпионата Германии по шахматам среди женщин (2017).

Биография 
Многократная победительница чемпионатов Германии по шахматам среди девушек в разных возрастных группах (2012 году — до 10 лет, 2013 году — до 12 лет, в 2016 году — до 14 лет). В 2012 (до 10 лет) и в 2015 (до 14 лет) годах также побеждала на чемпионатах стран Евросоюза по шахматам среди девушек. По результатам голосования, проведённого Немецкой шахматной молодёжью в Интернете, она была признана игроком года 2016 в группе девушек до 14 лет. В апреле 2017 года в возрасте 14 лет Шнайдер стала вторым самым молодым игроком, выигравшим личный чемпионат Германии среди женщин в Бад-Висзе. Она выиграла его с 7,5 очками в 9 партиях, опередив Марту Михну и Зою Шляйнинг (Лельчук), и при этом выполнила норматив на звание женского гроссмейстера. В июне 2017 года Шнайдер выиграла финал чемпионата Германии по шахматам среди любителей в Нидернхаузене в рейтинговой группе B (2100—1901). В сентябре 2017 года она стала вице-чемпионкой Европы в возрастной группе до 16 лет.

В июле 2021 года Яна Шнайдер приняла участие в Кубке мира по шахматам среди женщин в Сочи, где в 1-м туре проиграла индонезийской шахматистке Медине Варде Аулии со счётом 0:2.

За успехи в турнирах ФИДЕ присвоила Яне Шнайдер звание международного мастера среди женщин (WIM) в 2017 году и международного гроссмейстера среди женщин (WGM) в 2021 году.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Яны Шнайдер на юношеских шахматных олимпиадах
 Выступления Яны Шнайдер на чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Яны Шнайдер в командных чемпионатах Европы среди девушек
 Выступления Яны Шнайдер в Кубках Митропы

Шахматисты Германии